La Val steht für:
 den lokalen, ladinischen Namen der Gemeinde Wengen in Südtirol in Italien, siehe Wengen (Südtirol)
 den lokalen, okzitanischen Namen der Gemeinde Laval-sur-Luzège im Département Corrèze in Frankreich

Siehe auch:
 Laval
 Val
 Le Val